Nasielsk peut désigner :

Toponymie

Nasielsk est une gmina dans la Voïvodie de Mazovie
 Nasielsk est une ville, chef-lieu de la gmina de même nom

Homonymie de toponyme